Michael Andrew (né en 1965), musicien de jazz américain
Michael Andrew (né en 1999), nageur américain